Correspondenten kan syfta på:

 Correspondenten - svensk dagstidning, utgiven i Uppsala 1830-1954
 Correspondenten (Landskrona) – dagstidning utgiven i Landskrona 1845–1941
 Östgöta Correspondenten - svensk dagstidning, utgiven i Linköping sedan 1838 
 Correspondenten (Norge) - norsk dagstidning, utgiven Skien från 1844, av politikern Herman Bagger